Kontraktion (vom en Präfix con- „zusammen-“ und trahere „ziehen“) steht für:

 Kontraktion (Linguistik), Zusammenziehung zweier Laute zu einem Laut
 in der antiken Verslehre die Realisierung eines elementum biceps durch eine lange Silbe
 Muskelkontraktion, Verkürzung von Muskeln
 bei einigen Viren mit Kopf-Schwanz-Aufbau (d. h. in der Ordnung Caudovirales) die Verkürzung des Schwanzteils, wenn das genetische Material in die infizierte Wirtszelle injiziert wird (Schwanzkontraktion)
 Verdichtung von Gestein durch Bebauung, siehe Setzung (Bauwesen)

Physik:
 thermische Kontraktion bei sich ändernder Temperatur, siehe Wärmeausdehnung
 Kontraktion durch Erhöhung von Druck, siehe Kompressionsmodul
 Volumenkontraktion, Verkleinerung des Volumens beim Mischen von zwei Stoffen
 Lorentzkontraktion in der speziellen Relativitätstheorie
 Kelvin-Helmholtz-Kontraktion bei der Sternentstehung
 Querkontraktion durch das Ausüben von Zug
 bei der Planetenentstehung, die Phase der Bildung aus vielen kleinen Planetesimalen
 eine Verringerung des Volumens bei einem Phasenübergang
 Wick-Kontraktion in der Quantenfeldtheorie

Mathematik:
 Tensorverjüngung, eine Abbildung zur Reduktion der Stufe eines Tensors oder eines Tensorfeldes
 Kontraktion (Mathematik), eine lipschitzstetige Abbildung mit Lipschitzkonstante kleiner als 1
 Kantenkontraktion, eine grundlegende Operation auf Graphen in der Graphentheorie

Technik:
 Schwindung, die Kontraktion durch die Verringerung des Materialvolumens beim Abkühlen, bei Trocknung oder aufgrund von Strukturveränderungen
 Schrumpfung (Werkstoffkunde), die Kontraktion eines Hohlkörpers ohne Änderung des Materialvolumens

Siehe auch:
 Kontraktionstheorie in der Erdentwicklung und Gebirgsbildung
 Lanthanoidenkontraktion, d. h. abnehmender Ionenradius mit zunehmender Ordnungszahl bei den Lanthanoiden von Lanthan (57) zu Lutetium (71)